Hawkeye Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hawkeye Township (Kansas)
 Hawkeye Township (Divide County, North Dakota)
 Hawkeye Township (McKenzie County, North Dakota)